El camino VLV-303 es una camino asfaltado que une VLV-424 con la zona de Fuentechafarra.

Está trazada en el antiguo camino de Vilvestre a Fuentechafarra complementando así a la VLV-424.

Este nombre es el de uso funcional aunque su código SIGPAC es 37 353 0 0 3 9003 1.

Nomenclatura 
La VLV-303 es el resultado del asfaltado del camino del Molino de Abajo a Fuentechafarra. Las letras VLV significan que es una carretera perteneciente al Ayuntamiento de Vilvestre, el 3 es el número perteneciente al polígono agrícola por el que discurre, y el 03 es el número que se le ha asignado según el orden de nomenclaturas de caminos.

Origen y destino 
La carretera VLV-303 tiene su origen en Vilvestre en la intersección con la carretera VLV-424 (Molino de abajo), y termina en la zona de Fuentechafarra formando parte de la Red vial de Vilvestre.

Salidas

Véase también 
 Vilvestre
 VLV-424

Enlaces externos 
 Ayuntamiento de Vilvestre
 Web no oficial de Vilvestre 

Red Vial de Vilvestre
Vilvestre